Cathedral Mountain (Australië), een 1387 meter hoge berg in Tasmanië (Australië)
 Cathedral Mountain (Brits-Columbia), een 1737 meter hoge berg in de North Shore Mountains, in de Canadese provincie Brits-Columbia
 Mount Meager, een 2680 meter hoge berg in de Canadese provincie Brits-Columbia, die vroeger Cathedral heette

Zie ook 
 Cathedral Peak (doorverwijspagina)
 Cathedral Range, een bergketen in de Sierra Nevada
 Cathedral Rock (doorverwijspagina)